Mer calme et heureux voyage designe des œuvres  musicales inspiré par deux petits poèmes de Goethe évoquant une traversée maritime. 

Peut faire référence à :

 Mer calme et heureux voyage, de Beethoven (1815) ;
 Mer calme et heureux voyage, de Felix Mendelssohn (1828).